Il singolare del torneo di tennis ATP Firenze 1981, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore José Luis Clerc che ha battuto in finale Raúl Ramírez 6-1, 6-2.

Teste di serie 

 José Luis Clerc (campione)
 Adriano Panatta (secondo turno)
 Raúl Ramírez (finale)
 Pavel Složil (semifinali)

 Jaime Fillol (primo turno)
 Paolo Bertolucci (quarti di finale)
 Rick Fagel (primo turno)
 John Alexander (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

ATP Firenze 1981